Romualdo I di Benevento
 Romualdo II di Benevento